La Ligue d'Europe de l'Est de rugby à XV 2017 est une compétition de rugby à XV qui oppose six clubs ukrainiens et moldaves. La compétition ne comporte qu'une phase de poule.

Clubs participants

Résumé des résultats 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Résultats détaillés 	
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Meilleurs réalisateurs 

Les statistiques incluent la phase finale.

Notes et références

Liens externes 
  Classement sur le site du RC Kredo-63

Rugby à XV en 2017
Sport en Ukraine en 2017
Sport en Moldavie en 2017